Ву́лиця Алче́вської — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Христини Алчевської — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Алчевської — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок